Nattöppet kan avse:

Nattöppet (film) – en amerikansk film från 1981 i regi av Jean-Claude Tramont med Gene Hackman i huvudrollen
Nattöppet (TV-program) – ett svenskt direktsänt spelprogram som sändes på TV4 nattetid år 2005-2007